Ковбасюк — українське прізвище.

 Андрій Дмитрович Ковбасюк (1922—1959) — український радянський колгоспник і розвідник.
 Андрій Микитович Ковбасюк (1903—1963) — український радянський політик.
 Григорій Дем'янович Ковбасюк (1925—2004) — головний хірург Білої Церкви.
 Марія Семенівна Ковбасюк ( 23 червня 1929) — українська радянська зоотехнік і політик.
 Ковбасюк Олесь Петрович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Микола Ковбасюк (1817—1889) — український селянин і політик Австро-Угорщини.
 Раїса Федорівна Ковбасюк ( 10 січня 1928) — українська імунолог і мікробіолог.
  ( 30 квітня 1975) — російський адвокат.
 Юрій Васильович Ковбасюк ( 2 травня 1962) — український економіст і державний службовець.

Див. також 
 Ковбасюк (значення)
 Ковбаснюк
 Колбасюк

Українські прізвища